Launch Complex () — стартовые комплексы Базы ВВС США и Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида:

 LC-1
 LC-13
 LC-18
 LC-34
 LC-36
 LC-39
 LC-46

См. также 

 Стартовый комплекс
 Space launch complex

Примечания